Функция ошибок (также называемая функция ошибок Гаусса) — неэлементарная функция, возникающая в теории вероятностей, статистике и теории дифференциальных уравнений в частных производных. Она определяется как

 .

Дополнительная функция ошибок, обозначаемая  (иногда применяется обозначение ), определяется через функцию ошибок:

 .

Комплексная функция ошибок, обозначаемая , также определяется через функцию ошибок:

 .

Свойства 
 Функция ошибок нечётна:
 

 Для любого комплексного  выполняется
 
 где черта обозначает комплексное сопряжение числа .

 Функция ошибок не может быть представлена через элементарные функции, но, разлагая интегрируемое выражение в ряд Тейлора и интегрируя почленно, мы можем получить её представление в виде ряда:
 
 Это равенство выполняется (и ряд сходится) как для любого вещественного , так и на всей комплексной плоскости, согласно признаку Д’Аламбера. Последовательность знаменателей образует .

 Для итеративного вычисления элементов ряда полезно представить его в альтернативном виде:
 
 поскольку  — сомножитель, превращающий -й член ряда в -й, считая первым членом .

 Функция ошибок на бесконечности равна единице; однако это справедливо только при приближении к бесконечности по вещественной оси, так как:

 При рассмотрении функции ошибок в комплексной плоскости точка  будет для неё существенно особой.

 Производная функции ошибок выводится непосредственно из определения функции:
 

 Первообразная функции ошибок, получаемая способом интегрирования по частям:

 Обратная функция ошибок представляет собой ряд
 
 где c0 = 1 и
 

 Поэтому ряд можно представить в следующем виде (заметим, что дроби сокращены):
 

 Последовательности числителей и знаменателей после сокращения —  и  в OEIS; последовательность числителей до сокращения —  в OEIS.

Применение 
Если набор случайных величин подчиняется нормальному распределению со стандартным отклонением , то вероятность, что величина отклонится от среднего не более чем на , равна .

Функция ошибок и дополнительная функция ошибок встречаются в решении некоторых дифференциальных уравнений, например, уравнения теплопроводности с начальными условиями, описываемыми функцией Хевисайда («ступенькой»).

В системах цифровой оптической коммуникации, вероятность ошибки на бит также выражается формулой, использующей функцию ошибок.

Асимптотическое разложение 
При больших  полезно асимптотическое разложение для дополнительной функции ошибок:
 
Хотя для любого конечного  этот ряд расходится, на практике первых нескольких членов достаточно для вычисления  с хорошей точностью, в то время как ряд Тейлора сходится очень медленно.

Другое приближение даётся формулой
 
где

Родственные функции 
С точностью до масштаба и сдвига, функция ошибок совпадает с нормальным интегральным распределением, обозначаемым 
 

Обратная функция к , известная как нормальная квантильная функция, иногда обозначается  и выражается через нормальную функцию ошибок как
 

Нормальное интегральное распределение чаще применяется в теории вероятностей и математической статистике, в то время как функция ошибок чаще применяется в других разделах математики.

Функция ошибок является частным случаем функции Миттаг-Леффлера, а также может быть представлена как вырожденная гипергеометрическая функция (функция Куммера):
 

Функция ошибок выражается также через интеграл Френеля. В терминах регуляризованной неполной гамма-функции P и неполной гамма-функции,

Обобщённые функции ошибок 

Некоторые авторы обсуждают более общие функции

 

Примечательными частными случаями являются:
  — прямая линия, проходящая через начало координат: 
  — функция ошибок .

После деления на  все  с нечётными  выглядят похоже (но не идентично), это же можно сказать про  с чётными . Все обобщённые функции ошибок с  выглядят похоже на полуоси .

На полуоси  все обобщённые функции могут быть выражены через гамма-функцию:

 

Следовательно, мы можем выразить функцию ошибок через гамма-функцию:

Повторные интегралы дополнительной функции ошибок 
Повторные интегралы  дополнительной функции ошибок определяются как
 ,
  для .

Их можно разложить в ряд:
 
откуда следуют свойства симметрии
 

и

Реализации 
В стандарте языка Си (ISO/IEC 9899:1999, пункт 7.12.8) предусмотрены функция ошибок  и дополнительная функция ошибок . Функции объявлены в заголовочных файлах math.h (для Си) или cmath (для C++). Там же объявлены пары функций erff(), erfcf() и erfl(), erfcl(). Первая пара получает и возвращает значения типа float, а вторая — значения типа long double. Соответствующие функции также содержатся в библиотеке Math проекта «Boost».

В языке Java стандартная библиотека математических функций java.lang.Math не содержит функцию ошибок. Класс Erf можно найти в пакете org.apache.commons.math.special из не стандартной библиотеки, поставляемой Apache Software Foundation.

Системы компьютерной алгебры Maple, Matlab, Mathematica и Maxima содержат обычную и дополнительную функции ошибок, а также обратные к ним функции.

В языке Python функция ошибок доступна из стандартной библиотеки math, начиная с версии 2.7. Также функция ошибок, дополнительная функция ошибок и многие другие специальные функции определены в модуле Special проекта SciPy.

В языке Erlang функция ошибок и дополнительная функция ошибок доступны из стандартного модуля math.

В Excel функция ошибок представлена, как ФОШ и ФОШ.ТОЧН

См. также 
 Функция Гаусса
 Функция Доусона
 Гауссов интеграл

Примечания

Литература

Ссылки 

 MathWorld — Erf
 Онлайновый калькулятор Erf и много других специальных функций (до 6 знаков)
 Онлайновый калькулятор, вычисляющий в том числе Erf

Специальные функции